Tama es un personaje ficticio de la serie de manga y anime Love Hina. Es una tortuga de aguas termales y voladora, que fue regalada por Mutsumi a Naru y Keitarō tras el viaje que hicieron para pasar la depresión que les dio a los tres al suspender el examen de acceso a la Tōdai.

Las tortugas de aguas termales pueden volar durante su infancia. Cuando crecen pierden la capacidad de volar y abandonan su hogar. Tama es todavía pequeña, se cree que es hembra y es muy inteligente. Habla tortugués, pero los humanos solo entienden su característico sonido: Myu, salvo Mutsumi y Kaolla, que entienden el tortugués. Aunque solo habla el idioma de las tortugas, Tama es capaz de escribir en japonés y resuelve sin dificultad problemas de matemáticas del instituto (mucho mejor que Keitaro).

En el anime, es acompañante de Mutsumi a los exámenes en la Preparatoria de Sasaki, pero en el manga no aparece hasta que Mutsumi vuelve a casa. Ya en la residencia, Tama va siempre en la cabeza de los personajes, especialmente en la de Shinobu, o revoloteando alrededor de ellos. Hace de personaje cómico puntual, evitando ser comida por Kaolla u horrorizando a Motoko, quien tiene verdadero pánico a las tortugas.

Mecha-Tama (Las Tortugas Mecánicas) 
Kaolla ve en Tama, además de un manjar, el modelo de las máquinas de guerra del futuro. Tras ver lo escurridiza que resulta su presa, Kaolla crea un robot de aspecto similar a Tama para cazarla, de la que sacará varias mejoras, aunque a partir de la tercera versión, serán para fines bélicos.

Las versiones de Mecha-Tama (o Tortuga Mecánica según quién lo traduzca, que es el nombre que le da Kaolla a sus creaciones Tama-robóticas) de las que se tiene constancia son, por orden de aparición:

 Mecha-Tama número 1: Es la primera Tortuga Mecánica de Kaolla. Tiene la misma forma que Tama, es más grande que ésta y fue creada para atraparla. Para ello iba equipada con propulsores que le permitían volar (aunque no tan rápido como Tama), balas de plasma y rayo ultracongelante. Iba controlada por control remoto y funcionaba enchufada a la corriente, lo cual fue su punto débil, ya que al acabarse el cable del enchufe, cayó derrotada.
 Mecha-Tama número 2: Fue creada en cuanto la primera cayó derrotada. Esta segunda versión era de apariencia idéntica a su antecesora salvo por el cañón que llevaba sobre el caparazón y funcionaba con batería. Solo apareció al final de un capítulo y no se sabe del resto de sus mejoras ni qué fue de ella.
 Mecha-Tama número 3: Con la forma, tamaño y color de Tama, Kaolla utilizó a esta Tortuga Mecánica para ayudar a Naru a espiar a Keitarō en su cita con Mutsumi y evitar que se juntaran más de la cuenta. Solo se diferenciaba de Tama en la antena de su cabeza, en el número 3 de su frente y en que pesaba 10 kilos. Como fue diseñada para el espionaje, carece de armas, salvo por la explosión que produce al pulsar el botón de autodestrucción del control remoto. Está recubierta de un material orgánico que hace prácticamente imposible distinguirla de la de verdad y va equipada con una cámara para ver todo lo que mira el objetivo (cuando está sobre la cabeza del objetivo).
 Mecha-Tama número 4: Creada con aspecto de tortuga terrestre, pero con capacidad para volar, no fue creada para capturar a Tama, sino que se diseñó como un tanque de asalto. Fue utilizada por Kaolla, Shinobu y Sarah para ir a las islas Pararakelse a buscar a Naru y a Keitarō.
 Mecha-Tama número 0: Era un proyecto olvidado de Kaolla que fue encontrado por Kanako. Se trata de una tortuga bastante grande que puede expulsar un gas que provoca una risa incontrolable a quien lo respira y que tiene varios brazos mecánicos especialmente adaptados para hacer cosquillas. Kanako la utiliza contra las chicas de la residencia Hinata cuando le roban una foto de su habitación.
 Mecha-Tama número 5: Ken Akamatsu (el autor del manga) utilizó para esta versión de Mecha-Tama el dibujo que le envió un fan de la serie, que consistía en una armadura robótica con forma de tortuga de pie sobre sus patas traseras, en la cual se metía dentro quien quisiera controlarla. Kaolla sacó a la luz su invento para detener a Keitarō en el reino de Mol Mol.
 Mecha-Tama número 30: Solo aparece en una viñeta del último capítulo del manga, sugiriendo que Kaolla nunca dejó ni dejará de fabricar sus Tortugas Mecánicas.

Curiosidades 

 En el anime, cuando están en Pararakelse, a un grupo de tortugas le evolucionan las patas delanteras para poder volar, cuando en el manga las tortugas pueden volar mientras son pequeñas y luego pierden esta capacidad.

 Tama tiene suficiente fuerza para llevar a una persona adulta volando

Personajes de Love Hina

fr:Personnages de Love Hina#Tama